Mi Banda El Mexicano de Germán Román es un grupo musical de technobanda procedente de Mazatlán, México. Fue creada en 2001 por Germán Román como una derivación de Mi Banda El Mexicano, de la cual fue integrante. Al inicio de sus presentaciones se denominaron Germán Román y su Banda República.

Estilo musical 

Los estilos musicales que tiene esta banda son la tecnobanda, la tecnocumbia y la banda sinaloense, los cuales Germán Román utilizó dentro de Mi Banda El Mexicano. Se ha mantenido fiel al ritmo de caballito y en sus álbumes contiene temas de su propia autoría. Debido a que su dotación musical  es la de una banda sinaloense completamente, no como su anterior agrupación que era grupera, tiene cambios en la interpretación de sus temas musicales y de los que hiciera famosa con su anterior banda, pero sin perder el ritmo y sonido que siempre lo ha caracterizado.

En el álbum A seguir bailando de caballito incluye el cóver El Caballo blanco, éxito que hiciera famoso el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez.

También interpreta temas clásicos y propios de él como: La bota, La morena, Las nachas, Help-Ayudame, etc...

Germán Román decidió en 2005 sacar un nuevo disco titulado A seguir bailando de Caballito, pero esta vez bajo el sello de Universal Music Group, luego de un incidente con su anterior casa disquera, Discos Sabinas, de la cual después le recogerían los discos.

Esta agrupación ha tenido una infinidad de presentaciones en la República Mexicana, pero la que más sobresale de entre todas es la promovida por Bandamax, para solidarizarse con los afectados del Huracán Stan, en los estados del sureste mexicano, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo. Además de esta, se ha presentado en diferentes eventos, ferias y rodeos, así como también un sinnúmero de presentaciones y grandes giras por países de Centroamérica.

Discografía 

2005 A seguir bailando de caballito
2004 Rosa Marchita
2003 Historia Musical-30 Pegaditas
2002 A bailar la bota 2
2001 La Voz del Mexicano

Véase también 

Mi Banda El Mexicano
Superestelar El Mexicano
Cumbia mexicana
Tecnocumbia
Quebradita

Enlaces externos 
Biografía
Picate el ojo-Mi Banda El Mexicano de Germán Román
La niña quiere cerveza-Germán Román

Grupos de cumbia de México